

Toponyme 

 Balmont est une ancienne commune française de la Haute-Savoie, absorbée par la commune de Seynod puis par Annecy en 2017.
 Balmont est un lieu-dit de Reyrieux (Ain) ().

Patronyme 

 le poète symboliste russe Constantin Balmont, 1867-1942 ;
 le footballeur français Florent Balmont, né en 1980.